Тифлис — старое название города Тбилиси.
 (753) Тифлис — небольшой астероид главного пояса.